Кука́н — приспособление для сохранения и переноса выловленной рыбы. Он представляет собой прочный шнур с проволочной петлёй на конце. Пойманную (крупную) рыбу, осторожно сняв с крючка, сажают на кукан. Для этого петля продевается в отверстие, сделанное ножом в мягкой ткани рта рыбы, около нижней челюсти, и рыба осторожно опускается в воду. Верхний конец шнура на берегу прикрепляют к вбитому в берег колышку, в лодке — подвязывают к фалу, вёсельной уключине или к специальной державке.

Некоторые рыболовы сооружают простейшие куканы так: к нижнему концу шнура привязывают палочку, с её помощью продевают под жабры рыбы шнур, затем опускают её в воду. И делают при этом большую ошибку. Рыба с верёвкой под жабрами быстро засыпает и портится. Надо стремиться не допустить повреждения кровеносных сосудов во рту рыбы (около языка и жабр). Если же крючок с приманкой прошел в глубь пищевода, надо отрезать поводок, не вынимая крючка.

В жаркие, солнечные дни рыба сохраняется на кукане лучше, если она опущена ближе ко дну. Для этого к кукану подвязывают небольшой груз.

Сейчас созданы технологичные приспособления, которые заменяют классический кукан, сохраняя его название.

Кукан для подводной охоты 
Кукан подводному охотнику нужен для удержания добытой рыбы во время охоты. Крепится обычно к поясу; иногда, в случае поимки крупной рыбы либо охоты в местах с опасностью атаки крупных хищников закрепляется на буе.

Ссылки 
 Простейший самодельный кукан

Рыболовные принадлежности